alkohole cukrowe:
 arabitol, 
 ksylitol, 
 rybitol,